Kattehale kan henvise til 

 Kattehale-familien, en plantefamilie
 Kattehale (slægt), en planteslægt i Kattehale-familien
 Kattehale (plante), en plante i Kattehale-familien
 Kattehale (bebyggelse), en bebyggelse

 Kattehale Mose, en mose i Nordsjælland